La abreviatura "NST" puede referirse a:

 El late night español Noche sin tregua, emitido en el canal de plataforma de pago Paramount Comedy.
 El estudio de desarrollo de videojuegos estadounidense Nintendo Software Technology, creador de juegos para plataformas de Nintendo, como 1080° Avalanche. 
 La antena de comunicaciones satelital Nodo Satelital Transportable del Ejército Argentino.